Die Verbandsliga Mittelrhein 1962/63 war die 7. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1962 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die SG Düren 99 wurde Mittelrheinmeister, verblieb aber in der Liga, da er sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 1963/64 nicht durchsetzen konnte. Der VfL Köln 1899 und der SSV Troisdorf 05 stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1963/64 der VfL Leverkusen und die Viktoria Alsdorf auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1962/63 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1962/63
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein